Dávid Imre (1942) agrármérnök, vállalatgazdasági szakmérnök
 Dávid Imre (1944) közgazdász
 Dávid Imre (1944) evezős, sportvezető
 Dávid Imre (?) vízilabdázó (Vasas)
 Dávid Imre (1949) labdarúgó (Szegedi EOL, Békéscsaba)
 Dávid Imre (1965) pszichológus (Debreceni Egyetem)